Kinga kan syfta på:

 Kinga av Polen (1224–1292), ett romersk-katolskt helgon
 Sonam Kinga (1973–), en bhutanesisk skådespelerska och forskaren